Roberto Rojas González (n.1974), exfutbolista espanyol.
 Roberto Rojas Tardío (1955-1990), futbolista peruà.
 Roberto Antonio Rojas Saavedra (n.1957), exfutbolista xilè.